Duyster ist der Nachname von

 Jeroen Duyster (* 1966), niederländischer Ruderer
 Willemijn Duyster (* 1970), niederländische Hockeyspielerin